Segni steht für:

 Segni (Latium), eine Gemeinde in der Provinz Rom, Italien
 Segni (Volk), einen keltischen oder germanischen Stamm

Segni  ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Segni (1891–1972), italienischer Politiker
 Bernardo Segni (1504–1558), italienischer Historiker
 Bruno von Segni (1045/1048–1123), piemontesischer Kardinalbischof
 Cristina Segni (* 1974), italienische Architektin
 Giacomo di Segni (1919–1995), italienischer Boxer
 Giovanni dei Conti di Segni († 1213), italienischer Kardinal
 Giulio Segni (1498–1561), italienischer Komponist
 Lotario dei Conti di Segni (um 1160–1216), Papst, siehe Innozenz III.
 Mariotto Segni (* 1939), italienischer Politiker
 Ottaviano di Paoli de’ Conti di Segni († 1206), italienischer Kardinal 
 Ottaviano di Paoli de’ Conti di Segni († 1234), italienischer Kardinal 
 Riccardo Di Segni (* 1949), italienischer Arzt und Oberrabbiner von Rom
 Rinaldo dei Conti di Segni (1199–1261), Papst, siehe Alexander IV. (Papst)
 Ugolino dei Conti di Segni (um 1167–1241), Papst, siehe Gregor IX.